Conquer (на български: Владетел) е шести студиен музикален албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 29 юли 2008 г. от Roadrunner Records.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Джо Нунес – барабани
 Марк Ризо – китара
 Боби Бърнс – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2008 година